Tøjstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Tøjstrup (Ryslinge Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Ryslinge Sogn, Faaborg-Midtfyn Kommune
 Tøjstrup (Vejlby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vejlby Sogn, Norddjurs Kommune